City of Paris bezeichnet:

 City of Paris (Schiff, 1889), ein Passagierschiff
 City of Paris (Schiff, 1907), ein Passagierschiff
 City of Paris (Schiff, 1922), ein Passagierschiff